Ел Фресниљо има више значења:

 Ел Фресниљо (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Фресниљо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику